Брылёв:

 Брылев, Валерий Анатольевич (род. 1959) — белорусский дипломат, посол в Югославии (1998—2001), Киргизии (2006—2010), Казахстане (2010—2013).
 Брылёв, Виктор Андреевич (1940—2022) — советский и российский географ.
 Брылёв, Георгий Борисович — геофизик, лауреат Государственной премии СССР (1986).
 Брылёв, Трофим Дементьевич (1908—1988) — чабан, Герой Социалистического Труда.

 Брылёва, Мария Николаевна (род. 1975) — российская футболистка.

См. также 
 Брылево
 Брылеев
 Брилёв